Lilas puede referirse a:
El nombre común de la planta Muscari comosum.
El nombre común de la planta Trachelium caeruleum.